Een verkeersweg:
 N793 (België)
 N793 (Frankrijk)
 N793 (Nederland), zie Provinciale weg 793